Jasnowłosa – przydomek legendarnej księżniczki irlandzkiej o imieniu Izolda
 Jasnowłosa – album muzyczny grupy Milano